Henri Poincaré - matemático francês
Raymond Poincaré - político francês, primo de Henri Poincaré
Conjectura de Poincaré - proposta por Henri Poincaré e provada por Gregori Perelman
2021 Poincare

Desambiguação